Леонид Круглов:
 Круглов, Леонид Леонидович (род. 1970) — советский и российский экстремальный путешественник.
 Круглов, Леонид Семёнович (1916—1968) — Герой Советского Союза.